Příjmení Alves nosí více významných osobností:

 Afonso Alves (* 1981) – brazilský fotbalový útočník a reprezentant
 Bruno Alves (* 1981) – portugalský fotbalový obránce a reprezentant
 Daniel Alves (* 1983) – brazilský fotbalový obránce a reprezentant
 Luís Paulo Alves (* 1961) – portugalský ekonom a politik
 Magno Alves (* 1976) – brazilský fotbalista a reprezentant